Ильяшевич - сравнительно поздняя форма транскрипции западнорусской и восточно-польской фамилии Илляшевич, Иляшевич, Елиашевич (от польского наименования пророка Илии - Eliasz, с характерным окончанием на "sz" - "ш", напр. Lukasz, Tomasz, Janusz, Jarosz и т.п.) в т.н. "светском" варианте великорусского (северо-восточного) языка с использованием буквы "ерь". См. также  Илляшевич.

Ильяшевич, Иван Никифорович (1910—1999) — заслуженный лесовод РСФСР.
 Ильяшевич, Лука Иванович (1832—1901) — из дворян Киевской губернии, участник русско-турецкой войны 1877—1878, генерал-майор, военный губернатор Забайкальской области.
 Ильяшевич, Фёдор (1910—1948) — белорусский поэт, прозаик, историк, общественный деятель.